Doug Martin ou Douglas Martin est le nom de :
Doug Martin (1957-), un joueur américain de football américain évoluant comme defensive end ;
Doug Martin (1989-), un joueur américain de football américain évoluant comme running back ;
Douglas Martin, un photographe américain de l'Associated Press, lauréat du World Press Photo of the Year 1957.